Horse Island peut désigner :
 Horse Island dans le comté de Cork, en Irlande ;
 Horse Island dans les îles Small en Écosse ;
 Horse Island dans les îles Summer en Écosse ;
 Horse Island dans le Connecticut ;

Voir aussi
 Horse Isle en Écosse ;
 Horse Islands dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Wild Horse Island dans le Montana.